Boris Pawłowicz Łarionow, ros. Борис Павлович Ларионов (ur. ?, zm. 25 czerwca 1965 w Argentynie) – rosyjski wojskowy (sztabskapitan), działacz emigracyjny, tłumacz we Włoskim Korpusie Ekspedycyjnym w Rosji podczas II wojny światowej

W 1911 r. ukończył korpus kadetów w Niżnym Nowogrodzie, zaś w 1914 r. nikołajewską szkołę inżynieryjną. Brał udział w I wojnie światowej. W 1918 r. wstąpił do nowo formowanych wojsk Białych. W poł. listopada 1920 r. wraz z resztą wojskowych został ewakuowany z Krymu na Gallipoli. Na emigracji zamieszkał w Królestwie SHS. Wchodził formalnie w skład batalionu technicznego w stopniu sztabskapitana. Pod koniec lat 20. wyjechał do Libanu, gdzie został członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Geograficznego w Bejrucie. Podczas II wojny światowej wstąpił do armii włoskiej, po czym służył jako tłumacz we Włoskim Korpusie Ekspedycyjnym w Rosji. W 1948 r. wyemigrował do Argentynie.

Bibliografia 
 Aleksandr W. Okorokow, Мемуары власовцев, 2011

Zmarli w 1965
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Zagraniczni ochotnicy wojsk frankistowskich
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)